Черниловский-Сокол — фамилия:

 Черниловский-Сокол, Александр Данилович — генерал-майор, член Совета Западной России.
 Черниловский-Сокол, Борис (Бронислав) Фаддеевич — Георгиевский кавалер; капитан; 6 июля 1915.
 Черниловский-Сокол, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; мичман; 22 февраля 1904.